Euhemeryzacja – środek artystyczny wykorzystujący myśl Euhemera z Mesyny, polegający na strawestowaniu i napisaniu na nowo istniejącej baśni, mitu czy legendy.

Teoria literatury